Die Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg 1937/38 war die fünfte Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg im Sportgau Nordmark. Sie diente als eine von drei zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Nordmark. Die Staffelmeister dieser drei Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Nordmark ausgespielt wurden.

Im Rahmen des Groß-Hamburg-Gesetzes wurden die Vereine in Harburg und Wilhelmsburg erstmals seit 1933/34 wieder dem Bezirksgebiet Groß-Hamburg zugeordnet. Die Bezirksklasse Groß-Hamburg wurde daher erstmals in drei Staffeln ausgetragen, zu den aus den Vorjahren bereits existenten Staffeln Hammonia und Hansa kam nun die Staffel Germania hinzu. Die drei Staffeln wurden zu je neun Vereinen Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Die Saison startete am 29. August 1937, das letzte Spiel kam am 22. Mai 1938 zur Austragung. In der Hammonia-Staffel setzte sich Union 03 Altona mit einem Punkt Vorsprung vor Rapid Bahrenfeld durch, die Hansa-Staffel gewann der Gauligaabsteiger Rothenburgsorter FK 1908 überlegen mit sechs Punkten Vorsprung. Rasensport Harburg hieß der Sieger der Gemannia-Staffel, die Harburger setzten sich mit zwei Punkten Vorsprung gegenüber dem SV Uhlenhorst-Hertha durch. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur Gauliga Nordmark 1938/39 setzte sich jedoch nur Rasensport Harburg durch und stieg in die Erstklassigkeit auf, die anderen beiden Staffelsieger verblieben in der Zweitklassigkeit. Am Saisonende stieg aus jeder Staffel ein Verein in die Kreisklasse ab.

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Germania

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Nordmark
Fußballsaison 1937/38